Schönferchen ist der Ortsname von

 Schönferchen (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Schönferchen (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern